Planat ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Planat (1801–1858), französischer Politiker
 Oscar Planat (1825–1889), französischer Politiker
 Paul Planat (1839–1911), französischer Bauingenieur